Couramment, l'adjectif antagoniste qualifie ce qui constitue un  :
 Antagoniste, dans le théâtre grec antique, opposant du protagoniste
 Antagoniste des récepteurs, une classification biochimique de fonction
 Antagoniste (anatomie), un type de muscle
 Antagonistes (Monde des ténèbres 2), une extension pour le jeu de rôles Monde des ténèbres 2.

Voir aussi